Oberroith ist der Ortsname von

 Oberroith (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Oberroith (Wiesent), Ortsteil der Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern